Esistono tre comuni francesi con questo nome

L'Épine – Alte Alpi
L'Épine – Marna
L'Épine – Vandea